Roger Yasukawa (* 10. Oktober 1977 in Los Angeles) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Rennfahrer japanischer Abstammung.

Karriere 
Yasukawa begann seine Motorsportkarriere 1991 im Kartsport, in dem er bis 1997 aktiv war. 1998 wechselte er in den Formelsport und trat in Europa in der Formel Palmer Audi an. Seine erste Saison beendete er auf dem 16. Gesamtrang. 1999 kehrte er nach Nordamerika zurück und startete in der Barber Dodge Pro Series. Nachdem er 1999 den neunten und 2000 den siebten Platz belegt hatte, belegte er 2001 mit einem Sieg den vierten Platz in der Fahrerwertung. 2002 wechselte er in die Atlantic Championship und wurde bei Hylton Motorsports Teamkollege von Ryan Hunter-Reay. Yasukawa gewann das Rennen in West Allis und beendete die Saison hinter Hunter-Reay auf dem 10. Gesamtrang.

2003 wurde der US-Amerikaner von Super Aguri Fernández Racing für die IndyCar Series verpflichtet. Er beendete acht Rennen unter den besten zehn Piloten und belegte am Saisonende den zwölften Gesamtrang. Außerdem wurde er hinter Dan Wheldon zum zweitbesten Neueinsteiger. Trotz der Leistungen in seiner Debütsaison erhielt Yasukawa 2004 kein Cockpit für die komplette Saison. Für Rahal Letterman Racing trat er zu den Rennen in Motegi und Indianapolis an und wurde 26. in der Fahrerwertung. 2005 erhielt er bei Dreyer & Reinbold Racing wieder ein Cockpit für die ganze Saison. Diesmal kam er nie unter die ersten zehn und belegte den 17. Gesamtrang.

Seit 2006 bestritt Yasukawa keine komplette Saison mehr. 2006 startete er für Playa Del Racing und 2007 für Dreyer & Reinbold Racing beim Indianapolis 500. 2008 wurde er von CURB/Agajanian/Beck Motorsports/Wellman Racing für die Rennen in Motegi und Indianapolis unter Vertrag genommen, konnte sich für das Indianapolis 500 jedoch nicht qualifizieren. 2009 startete er für Dreyer & Reinbold Racing in Motegi. 2010 trat er für Conquest Racing erneut in Motegi an und belegte am Saisonende den 40. Gesamtrang und beendete seine Fahrerkarriere.

Statistik 
 1991–1997: Kartsport
 1998: Formel Palmer Audi (Platz 16)
 1999: Barber Dodge Pro Series (Platz 9)
 2000: Barber Dodge Pro Series (Platz 7)
 2001: Barber Dodge Pro Series (Platz 4)
 2002: Atlantic Championship (Platz 10)

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

 1 Die Rennen fanden am selben Tag statt.
 2 Es wurden keine Punkte vergeben.

Weblinks 

 Offizielle Website von Roger Yasukawa
 Roger Yasukawa bei der Driver Database

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1977
Mann